Mizanur Rahman (en ) est un arbitre de cricket bangladais. Il a fait ses débuts en 2009.

Carrière 
Mizanur a servi comme arbitre dans la série de tests non officiels entre Bengladesh A vs West Indies A en mai 2010. Il a fait ses débuts dans la catégorie List A en tant qu'arbitre lors du match Rupganj vs Prime Bank de la Dhaka Premier League le 3 décembre 2014. En tant qu'arbitre, il a dirigé pour la dernière fois le match entre Abahani Limited contre Rupganj le 4 avril 2018.

Références

Joueur bangladais de cricket